7e Legerkorps (Verenigd Koninkrijk) - Britse legereenheid
 7e Legerkorps (Verenigde Staten) - Amerikaanse legereenheid
 7e Legerkorps (Union) - Amerikaanse legereenheid tijdens de Amerikaanse burgeroorlog
 7e Legerkorps (Wehrmacht) - Duitse legereenheid
 7e Pantserkorps (Wehrmacht) - Duitse legereenheid